Фредерик Уильям Каминг () — британский крикетчик, олимпийский чемпион 1900 г.
 Каминг, Хью (англ. Hugh Cuming) — британский натуралист, малаколог